Schubin steht für:

 die polnische Stadt Szubin

 den Familiennamen folgender Personen:
 Alexander Wladlenowitsch Schubin (* 1965), russischer Historiker
 Fedot Iwanowitsch Schubin (1740–1805), russischer Bildhauer
 Michail Schubin (* 1988), Triathlet
 Ossip Schubin (1854–1934), tschechisch-deutsche Schriftstellerin
 Semjon Petrowitsch Schubin (1908–1938), russischer Physiker

Siehe auch:
 Shubin